Kościelne – płytkie jezioro rynnowe przy miejscowości Przerośl, na Suwalszczyźnie (województwo podlaskie, powiat suwalski, gmina Przerośl). Nazwę czerpie od położonego na obrzeżach kościoła parafialnego w Przerośli. Porośnięte szuwarami, muliste. w niewielkich strumieniach spływających z okolicznych pól znajdują się żeremia bobrów.

Kościelne
Kościelne
Jeziora polodowcowe
Kościelne
Nowa Przerośl